Bardallur kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bardallur (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Bardallur (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar